Az 1924. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát január 26-án rendezték a Jég stadionban. Az aranyérmet az amerikai Charles Jewtraw nyerte meg 44 másodperces idővel. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.

Rekord 
A versenyt megelőzően a következő rekord volt érvényben:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

F00500